Ałatau (Ała-Too) – nazwa pochodząca z języków tureckich, oznaczająca wysokie pasma górskie w Azji Środkowej, Syberii Południowej i na Uralu, np.:
 Ałatau Dżungarski
 Ałatau Kuźniecki
 Ałatau Tałaski
 Ałatau Zailijski
 Küngej Ałatau
 Terskej Ałatoo